Sare steht für

 Sare, Gemeinde in Frankreich
 ein Ort und Aldeia im Suco Aculau (Osttimor), siehe Aculau
 eine Aldeia im Suco Lahane Oriental (Osttimor), siehe Sare (Lahane Oriental)
 Šare, Ort in Serbien 
 SARE, Sustainable Agriculture Research and Education, US-Landwirtschaftsorganisation
 Flughafen Resistencia (ICAO-Flugplatzcode), argentinischer Flughafen

Sare, Saré oder Şare ist der Familienname folgender Personen:
 Bakary Saré (* 1990), belgisch-ivorischer Fußballspieler
 Günter Sare (1949–1985), deutscher Maschinenschlosser
 Hamit Şare (* 1982), türkischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Saare
 Sarre